Le poste de Premier ministre a existé deux fois dans l'histoire de l'Irlande du Nord :
 Le Premier ministre d'Irlande du Nord de 1921 jusqu'à l'abolition du Parlement d'Irlande du Nord en 1972
 Les Premier ministre et vice-Premier ministre d'Irlande du Nord, postes établis en 1999 à la suite de l'accord de Belfast